Mirosław Piotrowski peut désigner :

 Mirosław Piotrowski (1942-2002), graveur polonais ;
 Mirosław Piotrowski (1966-), historien et homme politique polonais.